Mistrzostwa Świata do lat 17 w Piłce Nożnej 2007 odbyły się w Korei między 18 sierpnia a 9 września. Wzięły w nich udział 24 reprezentacje z sześciu konfederacji piłkarskich (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC i UEFA).
Rywalizowano w sześciu grupach (od A do F).

Zwycięstwo w tych rozgrywkach odniosła reprezentacja Nigerii, drugie miejsce zajęła Hiszpania, trzecie Niemcy.
Królem strzelców został Macauley Chrisantus z Nigerii, drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął Ransford Osei.

Stadiony

Kwalifikacje 
Do mistrzostw świata U-17 kwalifikowały się 23 drużyny. Korea Południowa jako gospodarz turnieju bierze udział w rozgrywkach bez kwalifikacji.

Faza grupowa 
 Legenda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Drużyny z trzecich miejsc 
Ranking drużyn, które zajęły trzecie miejsce w grupie. Cztery najlepsze awansowały do fazy pucharowej.

Faza pucharowa

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Mecz o 3 miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA U-17 2007

NIGERIA 3. TYTUŁ MISTRZA ŚWIATA U-17

Strzelcy 

 7 goli
  Macauley Chrisantus

 6 goli
  Ransford Osei

 5 goli
  Toni Kroos
  Bojan Krkić

 4 gole
  Damien Le Tallec
  Richard Sukuta-Pasu
  Saddick Adams

 3 gole
  Fabio
  Cristian Nazarith
  Victor Moses
  Dennis Dowidat
  Alexander Esswein
  Sheriff Isa
  Daniel Aquino
  Jordi
  Nour Hadhria
  Youseff Msakni
  Mykell Bates

 2 gole

  Nicolas Mazzola
  Gaston Sauro
  Giuliano
  Alex
  Andrés Mosquera
  Santiago Trellez
  Henri Lansbury
  Rhys Murphy
  Danny Welbeck
  Henri Saivet
  Yōichirō Kakitani
  Yakubu Alfa
  Rim Chol-Min
  Carlos Bazalar
  Nuriddin Davronov

 1 gol

  Carlos Benitez
  Alexis Machuca
  Fernando Meza
  Christian Benteke
  Nill Depauw
  Kevin Kis
  Fabinho
  Choco
  Lázaro
  Lulinha
  Junior
  Maicon
  Tales
  Miguel Julio
  Edgar Pardo
  Ricardo Serna
  Josué Martínez
  Marcos Urena
  Jessy Peralta
  Ashley Chambers
  Jordan Spence
  Krystian Pearce
  Said Mehamha
  Emmanuel Riviere
  Sascha Bigalke
  Fabian Broghammer
  Patrick Funk
  Kevin Wolze
  Sebastian Rudy
  Kelvin Bossman
  Ishamel Yartey
  Issac Donkor
  Peterson Desrivieres
  Joseph Guemsly Junior
  Peterson Joseph
  Johnny Leverón
  Cristian Martínez
  Roger Rojas
  Tomotaka Okamoto
  Hiroki Kawano

 1 gol (kont.)

  An Il-Bom
  Seol Jae-Mun
  Yoon Bit-garam
  Kabiru Akinsola
  Rabiu Ibrahim
  Ganiyu Oseni
  Lukman Haruna
  Reimond Manco
  Fran Mérida
  Iago
  Ahmad Alsalih
  Haani Al Taiar
  Solaiman Solaiman
  Ziad Ajouz
  Farkhod Vasiev
  Samad Shohzukhurov
  Fathullo Fathullojew
  Lalawele Atakora
  Sapol Mani
  Stephan Campbell
  Khaled Ayari
  Oussama Boughanmi
  Rafik Dkhil
  Greg Garza
  Jared Jeffrey
  Billy Schuler
  Kirk Urso

Bibliografia 
 

2007 w Korei Południowej
2007 w piłce nożnej
2007
Piłka nożna w Korei Południowej
Sport w Cheonan
Zawody sportowe w Changwon
Zawody sportowe w Goyang
Zawody sportowe w Seogwipo
Zawody sportowe w Seulu
Zawody sportowe w Suwon
Zawody sportowe w Ulsan